L'édition 2013 du tournoi de Valence s'est déroulée du 21 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Mikhail Youzhny remporte le tournoi en simple en battant David Ferrer en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Alexander Peya et Bruno Soares s'imposent en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Valence
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Valence
ATP 2013
Sport en Espagne en 2013
Tennis en octobre 2013